Christian Friedrich Penzel (1737-1801), musicien allemand ;
 Werner Penzel (né en 1950), réalisateur allemand de films documentaires.

Voir aussi
 (19022) Penzel, un astéroïde de la ceinture principale.